Та́на () — озеро на северо-западе Эфиопии, восточная Африка.

География 
Тана является крупнейшим озером Эфиопии. Площадь изменяется в зависимости от сезона: 3100—3600 км². Максимальная глубина — 15 м. Озеро расположено на высоте 1830 м над уровнем моря. , в том числе , Гумара-Шет, Джельда, Анферас, Гуари, Саги, Саруаха, Абаганан, Алугса, Дирма, Магача, Синсиль, Гумира и другие. Крупнейшая из них —  (Малый Аббай, или Аббай). Вытекает из озера река Голубой Нил (Аббай). Исторически река Малый Аббай считалась началом Голубого Нила, ныне обычно за исток принимают само озеро Тана.

. На озере имеется более 20 островов ( (Дэк), Дага, , (Гелила-Закариас), Бата, Десайт-Георгис, Симана, Бохлао, Силези, Ликаба (Араб-Дуба), Буайт и т.д.), на некоторых из них расположены христианские монастыри и церкви.

История 

До сооружения плотины с гидроэлектростанцией в месте вытекания Голубого Нила у города Бахр-Дар, уровень озера менялся в зависимости от сезона.

В монастыре на острове Дага похоронены несколько эфиопских царей и императоров. Севернее озера, на расстоянии около 35 км, расположен город Гондэр, бывший столицей Эфиопии в XV—XVI веках.

Инфраструктура 
Рыболовство является основным занятием для многих жителей побережья озера. 

Местное население в основном занимается выращиванием кофе, зерновых и масличных культур, а также разводит крупный рогатый скот.

Транспорт 
Города Бахр-Дар и Горгора соединены паромным сообщением.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бассейн Нила
Озёра Эфиопии